Gaius Pompeius är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Pompeius Longus Gallus, romersk politiker, konsul 49
 Gaius Pompeius Planta, romersk militär  och politiker